Суторминское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Сутормино.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Дугинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 104,87 км²
 Расположение: юго-восточная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на севере — с  Субботниковским сельским поселением
 на востоке — Гагаринский район Смоленской области
 на юге — с Новодугинский район Смоленской области
 на западе — с Дугинским сельским поселением
 на северо-западе — с Мальцевским сельским поселением
 Крупные реки: Касня, Держа.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 17 населённых пунктов:
 Сутормино, деревня
 Бычково деревня
 Дерябкино, деревня
 Дмитрово, деревня
 Дубецкое деревня
 Марьино, деревня
 Мокрое, деревня
 Мураи, деревня
 Осташово деревня
 Печуры, деревня
 Подхабино, деревня
 Поташено деревня
 Светецкое, деревня
 Семенцево, деревня
 Синебрюхово, деревня
 Софьино, деревня
 Тарасово, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Сычёвского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году